Кере́таро ():

 Керетаро — штат в Мексике.
 Керетаро — муниципалитет в Мексике.
 Керетаро — футбольный клуб в Мексике.